Finger (dedo en inglés) puede referirse a:
 Pasarela de acceso a aeronaves;
 Finger, en computación, un protocolo que proporciona información de los usuarios de una máquina;
 Bill Finger (1914-1974), escritor estadounidense;
 Finger Eleven, banda canadiense de rock;
 IAI Finger, un avión de reacción de caza y bombardeo;
 Lagos Finger, unos lagos situados en Estados Unidos.